Вере () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Франсиску-Белтран. Население составляет 8002 человека на 2007 год. Занимает площадь 312,418 км². Плотность населения — 25,61 чел./км².

Праздник города — 26 октября.

История 
Город основан 15 декабря 1952 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 году составляет 93.004.537,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 году составляет 13.422 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 году составляет 0,774 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Муниципалитеты штата Парана